Pavimento
 Campo (agricultura)

Ou ainda:
 Chão (álbum de Carlinhos Veiga)
 Chão (álbum de Lenine)
 Chão (álbum de Mafalda Veiga)

Ver também
 Chao

Desambiguação